Eiermarkt steht für:
 Eiermarkt (Braunschweig), eine Straße in Braunschweig
 Eiermarkt (Augsburg), ein Platz in Augsburg